Thomas Pink steht für
Thomas Pink (Philosoph)
Thomas Pink (Unternehmen)